Міікка Кіпрусофф (,  26 жовтня 1976, Турку) — колишній фінський хокеїст, що грав на позиції воротаря. Грав за збірну команду Фінляндії.

Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1994 року виступами за команду ТПС.

1995 року був обраний на драфті НХЛ під 116-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 20 років, захищав кольори команд ТПС, АІК, «Тімро», «Сан-Хосе Шаркс» та «Калгарі Флеймс».

Загалом провів 648 матчів у НХЛ, включаючи 25 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Фінляндії, провів 24 гри в її складі.

Нагороди та досягнення 
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса — 2006.
 Трофей Везіни — 2006.
 Перша команда зірок НХЛ — 2006.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2007.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Уродженці Турку
фінські хокеїсти
фінські хокейні воротарі‎
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Призери зимових Олімпійських ігор 2010
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти АІКа
Хокеїсти «Тімро»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Сан-Хосе Шаркс»
Фінські бронзові олімпійські медалісти